Свети Теодор Студит (; ; * 759 в Константинопол; † 11 ноември 826) e игумен на манастира „Студион“ в Константинопол, теолог и писател.

По времето на Византийското иконоборство той е заточен три пъти. Негов брат е солунският митрополит Йосиф Студит.

Той е Светия и се чества от всички християни на 11 ноември.

Произведения 
  Confessió de fe
 , tres discursos contra els iconòmacs
 , refutació d'un escrit contra el culte de les imatges
 
 
 
 Dos llibres d'epístoles (en total 276 cartes)
 , poema epigramàtic
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sermo brevis in Dominicam quartam Quadragesimae
 Capitula quattuor de Vita ascetica
 
 , col·lecció d'himnes
 , dividit en tres parts: 
 217 discursos

Литература 
 Theodoros Studites, Jamben auf verschiedene Gegenstaende. Hg. v. Paul Speck. Walter de Gruyter, Berlin, New York 1968 (Supplementa Byzantina), ISBN 3-11-001349-5, online

Външни препратки 
 Ökumenisches Heiligenlexikon
 Catholic Encyclopedia: Theodore of Studium

Бележки 

Християнски светци от IX век
Християнски богослови
Византийски богослови
Починали на 11 ноември